Vieregg ist
 der Name eines Adelsgeschlechts, siehe Vieregg (Adelsgeschlecht)

Vieregg Ist der Familienname folgender Personen:

 Anton von Vieregg (1755–1830), General der königlich bayerischen Armee 
 Artur Vieregg (1884–1946), deutscher Eiskunstläufer
 Elisabeth Helene von Vieregg (1679–1704), Mätresse von König Friedrich IV. von Dänemark und Norwegen
 Hans Vieregg (1911–2005), kommunistischer Widerstandskämpfer
 Matthäus von Vieregg (1719–1802), bayerischer Staatsmann
 Victor August von Vieregg (1698–1763), preussischer Guts- und Salinenbesitzer sowie Hofmeister

Siehe auch:
 Vieregg-Rössler
 Vieregge
 Viereck